Rillen (techniek), het resultaat is een ril, bijvoorbeeld als vouwlijn in papier of karton
Ril (bouwkunde), een inkeping of vouw op een zwak punt of haaks op de kantelas in een constructie-materiaal om deze te verstevigen, bijvoorbeeld in de hoek van een hoekanker of verstevigingshoek.
Rillen als lichaamsfunctie (een ril of rilling)
zie ook: Koude rilling
Rille, een kronkelend "kanaal" op de Maan
een suatiegeul (mui) in het Wad
Rille is een andere naam voor de Normandische rivier de Risle